Соревнования в бобслее среди мужчин в экипажах-четвёрках на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 24 и 25 февраля. Местом проведения соревнований стал центр санных видов спорта «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. В соревновании приняли участие 29 экипажей из 18 стран. Квалификация на Игры осуществлялась на основании рейтинга IBSF.

Олимпийскими чемпионами стал экипаж из Германии возглавляемый Франческо Фридрихом. Франческо Фридрих и Торстен Маргис после победы в двойках стали двукратными олимпийскими чемпионами. Серебряные поделили второй экипаж Германии во главе с Нико Вальтер и представители Южной Кореи ведомые Вон Юн Чжоном, так как по итогам четырёх попыток показали одинаковое время. Бронзовая медаль не вручалась.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Ссылки 
 Протокол на официальном сайте зимних Олимпийских игр